El nombre Javier Ibarra puede referirse a:

Javier Ibarra (1998), futbolista mexicano.
Javier Ibarra Ramos (1980), más conocido por su nombre artístico Kase.O, rapero español.
Javier Ibarra Murillo (1876-1955), sacerdote e historiador español.